Adormecido, mais precisamente um "Irmão Adormecido" ou "Dormente" é um maçon, que salvo expulsão, que deixou de actuar na maçonaria, na qual tinha ingressado. É como se estivesse no "sono" e que é outra das outras terminologias maçónicas empregues para estes casos. No entanto, continua considerado maçon, pois nessa organização secreta ou sociedade discreta não admitem desistências.

Terminologia maçónica